Die Saison 1965/66 war die 35. Spielzeit der finnischen SM-sarja (der obersten Eishockeyliga in Finnland). Meister wurde zum insgesamt 14. Mal in der Vereinsgeschichte Ilves Tampere. HJK Helsinki, HIFK Helsinki und Kärpät Oulu stiegen in die 2. Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde wurde die Liga in zwei Gruppen mit je sechs Mannschaften aufgeteilt. Die drei bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, in der der Meister ausgespielt wurde. Die übrigen sechs Mannschaften mussten in einer Abstiegsrunde um den Klassenerhalt antreten. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es ein Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe A 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe B 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Zweite Saisonphase

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Abstiegsrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

SM-sarja-Saison
Eishockeysaison 1965/66